Jeremias Wøldike kan syfta på:

* Jeremias Wøldike (1736–1813), dansk matematiker
 Jeremias Wøldike (1819–1887), dansk präst och pomolog